Ferraioli peut se référer à :

Patronyme 
 Alessandro Ferraioli (1846-1919), érudit italien ;
  (1951-1978), syndicaliste italien ;
 Erika Ferraioli (1986-), nageuse italienne ;
 Gaetano Ferraioli (1838-1890), bibliophile italien ;
  (1929-2000), prélat catholique italien ;
  (1950-), femme politique italienne ;
 Nunzio Ferraiuoli ou Ferraioli (1660/1661-1735), peintre italien.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme